A Vidám Színpad örökös tagja (1996-ban megszűnt)
A Vidám Színpad (2008 óta Centrál Színház) örökös tagja
A Vidám Színpad örökös tagja (2013 óta)